

Toponymes 

 Albe, le nom français de la commune italienne d'Alba ;
 Albe, un ancien nom de la ville libanaise de Halba ;
 Albé, une commune française, située dans le département du Bas-Rhin et la région Alsace ;
 Albe-la-Longue, une cité antique rivale de Rome au , finalement vaincue par cette dernière après le combat des Horaces et des Curiaces ;
 Albe Royale, le nom francisé de la ville hongroise de Székesfehérvár ;
 Albe-Inférieur, un ancien comitat du royaume de Hongrie.

Hydronyme 

 Albe, une rivière française qui coule dans le département de la Moselle, en Lorraine.

Patronyme 

famille
 ducs d'Albe, une importante famille aristocratique d'Espagne ;

personnalités
 Denise Albe-Fessard (1916-2003), une neurophysiologiste française ;
 Edmond Albe (1861-1926), un chanoine historien et spéléologue qui s'intéressa au Quercy ;
 Louis-Marie Albe, un maire de Marseille ;
 Marie Albe (1924-2021), une actrice française ;
 Maurice Albe (1900-1995), un peintre, graveur et sculpteur français ;
 Louis Albert Guislain Bacler d'Albe (1761-1824), un militaire, cartographe et peintre français.

Autre 
Albe peut aussi désigner :
 albe, aussi appelé vent d'Espagne, un vent de sud ouest chaud et humide soufflant dans le Roussillon

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme